

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабувко — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабувко — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ґрабувко — село в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґрабувко — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабувко — частина села Ґрабово-Велике в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабувко — осада в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки